Старочорторийська сільська рада — Волинська область, Маневицький район
 Старочорторийська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район